Irma  kan henvise til flere artikler:

 Irma (supermarkedskæde) – en del af Coop Danmark
 Irma (pigenavn)
 Irma (tegneserie-figur) – figur i Tintin
 Orkanen Irma — kategori 5-orkan
 Irma (by) — italiensk by